

Persone 
 Fausto Saleri – matematico italiano
 Nansen G. Saleri – amministratore delegato statunitense di origini armene
 Sergio Saleri – imprenditore, dirigente sportivo e calciatore italiano

Sport 
 Stadio Tullio Saleri – stadio di Lumezzane, in Lombardia (Italia)